Lövö kan syfta på:

Geografi

Finland
 Lövö, Raseborg – en ö i Raseborg
 Lövö, Helsingfors – en ö och del av Munksnäs i Helsingfors stad, fi.: Lehtisaari
 Lövö, Kimitoön – en ö i Dragsfjärd i Kimitoöns kommun, Åboland
 Lövö, Vårdö – en by i Vårdö kommun, Åland
 Lövö, Pedersöre – en by i Pedersöre kommun Österbotten, fi.: Lehtisaari

Sverige
 Lövö, Mönsterås kommun – en ö i Mönsterås kommun
 Lövö, Vindelns kommun – en by i Vindelns kommun

Se även 
Lövön
Stora Lövö
Lilla Lövö
Höga Lövö
Torra Lövö